Бермуды дебютировали на летних Олимпийских играх в 1936 году в Берлине и с тех пор не пропустили ни одной летней Олимпиады, кроме Игр в Москве в 1980 году. В зимних Олимпийских играх Бермуды впервые приняли участие в 1992 году в Альбервиле и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады, причём каждый раз в Играх участвовал только один спортсмен.

За время выступления на Олимпийских играх спортсмены Бермуд завоевали две олимпийские медали. На летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале бронзу завоевал боксёр Кларенс Хилл. Спустя 45 лет на Играх в Токио золото в триатлоне завоевала Флора Даффи.

Национальный олимпийский комитет Бермуд был образован в 1935 году и принят МОК в 1936 году.

Медалисты

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

См. также 
 Список знаменосцев Бермудских Островов на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com 
 Бермуды  на сайте Международного олимпийского комитета 
 Олимпийская ассоциация Бермуд